SWG steht für:
 Saarländisches Wassergesetz (siehe Landeswassergesetz)
 Imperial Standard Wire Gauge, eine britische Kodierung für massiven Draht
 Schermbecker Wohngemeinschaft, eine legale Chartmixserie von DJ Deep
 Schindler Waggon, ehemaliger Schweizer Straßenbahnhersteller
 Siedler Wirtschaftsgemeinschaft, 1942 im Generalgouvernement gegründet während der Aktion Zamosc
 Sozialwissenschaftliches Gymnasium, spezieller Typ von Gymnasien
 Staats- und Wirtschaftspolitische Gesellschaft
 Stadtwerke Gießen
 Stadtwerke Gütersloh
Stadtwirtschaft Weimar
 Star Wars Galaxies, einem Massive Multiplayer Online Roleplaying Game (MMORPG)
 SWG Schraubenwerk Gaisbach, Schraubenproduzent, eine Tochterfirma der Würth-Gruppe
 Schmiedewerke Gröditz
 Sunwing Airlines, kanadische Charterfluggesellschaft (ICAO-Code)

swg steht für:
 Schwäbischer Dialekt (ISO-639-3-Code)

SWG